Nom de lieu :
 Bensalem est une île imaginée par Francis Bacon dans La Nouvelle Atlantide (1627).
Ben Salem est le nom de plusieurs personnalités :

Nom de famille :
 Abdeljalil Ben Salem (1959- ), universitaire et homme politique tunisien.
 Ahmed Ben Salem (1802-1846), lieutenant de l'émir Abdelkader.
 Ali Ben Salem :
 Aly Ben Salem, (1910-2001), peintre tunisien.
 Ali Ben Salem (1931- ),  militant tunisien des droits de l'homme.
 Amor Ben Salem (1932- ), écrivain tunisien.
 El Hedi ben Salem, (v. 1935-1976), acteur marocain.
 Hatem Ben Salem, (1956- ), homme politique tunisien.
 Mohamed Ben Salem :
 Mohamed Ben Salem, ministre algérien.
 Mohamed Ben Salem (1915-2001), médecin et homme politique tunisien, gendre de Lamine Bey et ministre de la Santé à deux reprises à l’époque du protectorat français.
 Mohamed Ben Salem (1953- ), entrepreneur et homme politique tunisien, membre du mouvement islamiste Ennahdha.
 Moncef Ben Salem (1953-2015),  scientifique, universitaire et homme politique tunisien.
 Safouane Ben Salem (1992- ), footballeur tunisien.

Prénom :
 Bensalem Himmich (1948- ), professeur marocain de philosophie.